Henry Clutterbuck est un nom pouvant désigner:

 (1767-1856), auteur d'ouvrages médicaux anglais
 (1809-1883), joueur de cricket anglais
 (1873-1948), joueur anglais de football

Voir aussi

Clutterbuck, Henry